Референдумы в Швейцарии проходили 4 мая и 10 августа 1919 года. В мае проходили Конституционные референдумы по Статье 24тер по перевозкам и по поправке, вводящей военный налог. Оба референдума были одобрены. В августе прошло голосование по временным поправкам к Статье 73 Конституции, которые также были одобрены 71,6% голосов и большинством кантонов.

Избирательная система 
Все три Конституционных референдума являлись обязательными и требовали двойного большинства для одобрения.

Результаты

Конституционная поправка по перевозкам

Конституционная поправка по военному налогу

Временная поправка к Статье 73 Конституции

Примечания 

Швейцария
1919 год в Швейцарии
1919